Неа-Перамос — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Перамос (Аттика) — город.
  — железнодорожная станция.
 Неа-Перамос (Кавала) — город.